Le Jardin de la France peut désigner :
 Le Jardin de la France, une œuvre du peintre Max Ernst (1962, huile sur toile, Centre Georges Pompidou, Paris)
 l'Indre-et-Loire
 un des Jardins de la Chatonnière à Azay-le-Rideau